Sitio de Monzómonxonn puede referirse a:

 Sitio de Monzón (1088).
 Sitio de Monzón (1642).
 Sitio de Monzón (1643).